Goździe – wieś w woj.mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna.
 Goździe – część wsi Cieciszew w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna.